Zdroje peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
 Zdroje, quartier de la ville de Szczecin

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Zdroje, village du powiat de Brodnica, 
 Zdroje, village du powiat de Tuchola

dans la voïvodie de Podlachie
 Zdroje, village de la gmina de Czarna Białostocka
 Zdroje, village de la gmina de Supraśl

 de la voïvodie de Mazovie
 Zdroje, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Zdroje, village du powiat de Piła
 Zdroje, village du powiat de Szamotuły

de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zdroje, village 

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Zdroje, village du powiat de Świdwin

Homonymie de localités